Strabax – rodzaj widłonogów z rodziny Chondracanthidae. Nazwa naukowa tego rodzaju skorupiaków została opublikowana w 1864 roku przez fińskiego biologa Alexandra von Nordmanna.

Gatunki
Strabax monstrosus von Nordmann, 1864

Przypisy 

Chondracanthidae